Schmierhütte ist der Ortsname von

 Schmierhütte (Eschenbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Eschenbach in der Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schmierhütte (Schwarzenbach), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern